Ла-Шапель:

 Ла-Шапель — коммуна во Франции, в департаменте Алье.
 Ла-Шапель — коммуна во Франции, в департаменте Арденны.
 Ла-Шапель — коммуна во Франции, в департаменте Савойя.
 Ла-Шапель — коммуна во Франции, в департаменте Шаранта.
 Ла Шапель (Сена) (фр.) — коммуна во Франции, в департаменте Сена, вошедшая в состав Парижа.

См. также 
 Ла-Шапель-ан-Вальгодемар
 Ла-Шапель-ан-Вексен
 Ла-Шапель-Балу
 Ла-Шапель-Гонаге
 Ла-Шапель-д’Анжийон
 Ла-Шапель-д’Армантьер
 Ла-Шапель-де-ла-Тур
 Ла-Шапель-де-По
 Ла-Шапель-де-Сюрье
 Ла-Шапель-дю-Бар
 Ла-Шапель-Ивон
 Ла-Шапель-Монтодон
 Ла-Шапель-Ортемаль
 Ла-Шапель-От-Грю
 Ла-Шапель-о-Шас
 Ла-Шапель-Сен-Жан
 Ла-Шапель-Сен-Лориан
 Ла-Шапель-Сен-Люк
 Ла-Шапель-Сен-Марсьяль
 Ла-Шапель-сюр-Шези
 Ла-Шапель-Тайфер
 Ла-Шапель-Тайфер, Пьер де
 Ла-Шапель-Фоше
 Ла-Шапель-Энжербольд
 Ла Шапель
 Шапель